Коли турнір проводився востаннє в 2008-му перед тривалою перервою, перемогла  Дінара Сафіна, але вона завершила виступи в  2014. Турнір проводився вперше з 2008 року, оскільки в 2020-му його скасували через пандемію COVID-19. Він уперше проводився на корті з трав'яним, а не грунтовим покриттям.

Перемогу, першу в своїй кар'єрі здобула Людмила Самсонова попри те, що вона починала з кваліцікації. У фіналі вона здолала Белінду Бенчич з рахунком 1–6, 6–1, 6–3.

Сіяні тенісистки

Draw

Сітка

Верхня половина

Нижня половина

Кваліфікація

Сіяні

Відібралися

Сітка кваліфікації

Перший кваліфаєр

Другий кваліфаєр

Третій кваліфаєр

Четвертий кваліфаєр

П'ятий кваліфаєр

Шостий кваліфаєр

Посилання

Зовнішні посилання
Official website 
WTA website 
Основна сітка 
Сітка кваліфікації 

Bett1open